Yvan Vouillamoz (ur. 18 czerwca 1969) – szwajcarski skoczek narciarski. W Pucharze Świata startował w latach 1990–1992, jednak nie zdobył żadnych punktów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: -
 sezon 1991/1992: -
 sezon 1992/1993: -

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1992, Harrachov (CSK) - 30. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1969